Uefacupen 1987/1988 vanns av Bayer Leverkusen från det dåvarande Västtyskland efter finalseger mot Espanyol från Spanien på straffsparkar.

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Tredje omgången

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Se även
 Europacupen 1987/1988
 Europeiska cupvinnarcupen 1987/1988

Externa länkar 
  Officiell sida
  Resultat på RSSSF.com

1987/1988
Fotbollssäsongen 1987/1988
1987 i Europa
1988 i Europa